Чемпіонат Азербайджану 2006–2007 — 15-й сезон Чемпіонату Азербайджану з футболу. Чемпіоном вперше став Хазар-Ланкаран.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки: 
1. Клуб МКТ-Араз взяв участь у Кубка УЄФА 2007—2008 як переможець Кубку Азербайджану 2006—2007
2. Клуб Гянджа був знятий зі змагань через фінансові проблеми.
3. Клуб МКТ-Араз був знятий зі чемпіонату за два дні до наступного розіграшу змагань. 9 серпня 2007 року президент клубу розпустив команду та продав усіх гравців.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на soccerway 

2006—2007
Азербайджан
Азербайджан
2006 в азербайджанському спорті
2007 в азербайджанському спорті